Het WTA-tennistoernooi van Bad Gastein (officieel Nürnberger Gastein Ladies) van 2012 vond plaats van 11 tot en met 17 juni 2012 in de Oostenrijkse plaats Bad Gastein. Het was de zesde editie van het toernooi in Bad Gastein. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster María José Martínez Sánchez nam niet aan het toernooi deel. De Belgische Yanina Wickmayer was als tweede geplaatst, nadat zij met een wildcard tot het toernooi was toegelaten. Wickmayer bereikte zonder setverlies de finale, waar zij het hoofd moest buigen voor het zevende reekshoofd, Alizé Cornet uit Frankrijk. Cornet versloeg Wickmayer in twee sets; de tweede set eindigde in een tiebreak. Cornet wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bad Gastein op haar naam te schrijven, na tweemaal een halvefinaleplaats (in 2009 en 2010). Het was haar tweede WTA-titel. De Nederlandse Richèl Hogenkamp kwam met succes door het kwalificatietoernooi, en wist vervolgens in de eerste ronde de als eerste geplaatste Julia Görges te verslaan; de tweede ronde was evenwel haar eindpunt.

Dubbelspel – De Tsjechische titelhoudsters Eva Birnerová en Lucie Hradecká namen niet aan het toernooi deel. Het als vierde geplaatste duo Jill Craybas en Julia Görges won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Petra Martić – na één set ieder was een match-tiebreak nodig om de strijd te beslissen. Na een verloren finale in Palermo 2010, was dit de eerste titel voor Craybas en Görges als team – Craybas bezat al vier eerdere titels, Görges drie. De Nederlandse Richèl Hogenkamp speelde samen met de Tsjechische Hana Birnerová – zij waren te elfder ure tot het toernooi toegelaten als vervangers voor het team Birnerová/Cornet dat zich had afgemeld wegens dijbeenblessure van Eva Birnerová. Hogenkamp en (Hana) Birnerová bereikten de kwartfinale.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bad Gastein 2012
Bad Gastein